«Принцесса Сисси» () — французско-канадский мультсериал производства компании Saban Entertainment, созданный аниматором . Премьера состоялась 27 октября 1997 года на канале France 3. Сериал основан на жизни австро-венгерской императрицы, — Елизаветы Баварской по прозвищу «Сисси». Всего было выпущено 52 эпизода мультсериала.

Сюжет 
Жизнь баварской девушки Сисси меняется с того дня, когда она встречает двух благородных принцев — Франца и Карла. Вскоре Сисси и Франц начинают строить планы на совместное будущее, но есть очень много людей, которые всячески пытаются сорвать день свадьбы. Сисси и Францу придётся столкнуться с завистью, обманами, предательствами и опасностью между фронтами Австрии и Венгрии. Также Сисси и отчасти Францу препятствует Хелена — дочь генерала фон Гроссберга. В душе Франц, пожалуй, любит её, но куда меньше, чем Сисси.

Список серий 

 Sissi Gets Her Way
 The Unexpected Guests
 An Imperial Surprise
 Possi’s Little Thief
 Helena The Terrible
 Time To Say Good-bye
 Taking Changes
 An Unusual Woodsman
 Arkas Gets His Revenge
 The Innsbruck Kiss
 The Parents Refuse
 A letter From Franz
 The Engagement Ball
 Missed Reunions
 First Steps In The Royal Court
 A Gilded Cage
 The Zaniouchka Circus
 The Mirror’s Secret
 An Eventful Christmas
 The Fortress
 Running Against Time
 Lover’s Tif
 They’ve Stolen Tempest
 A Well-deserved Victory
 Danger At The Prater
 Sissi And Franz Keep Their Promises
 The Tiara Is Gone
 The Opera Caper
 Sissi’s Sacrifice
 Hooray Erzsebet!
 Jealousy
 Good-bye Budapest
 Possi Must Be Saved
 Sissi And The Apaches
 Hard Times
 The Mysterious Horsewoman
 Hide And Seek At Schonbrunn
 The Great Chase
 Confessions In Venice
 Ahriman Island
 The Shipwreck
 Arkas’ Prisoners
 Private Sissi
 Sissi In The Eye Of The Storm
 The Three Pigeons
 Be Careful Princess
 Tommy’s Mystery
 Arkas Never Gives Up
 Dr. Fritz’s Elixer
 Prince Fritz
 The Double-Crossed Game
 The Triumph Of Love

Создание 

«Принцесса Сисси» была анонсирована на выставке MIPCOM в 1995 году. Производством сериала занималась французская студия Saban Animation Paris в сотрудничестве с канадской студией CinéGroupe, немецкой ассоциацией телерадиокомпаний ARD и итальянской телекомпанией RAI. Автор сериала — французский аниматор , известный как создатель Инспектора Гаджета, сериала «Хитклифф» и многих других успешных мультфильмов. По словам президента Saban Enterprises International Майкла Уэлтера, «Принцесса Сисси» — яркий пример корпоративной стратегии Saban — сотрудничество с партнерами по всему миру и производство мультсериалов для международного рынка. Журнал «Animation Magazine» назвал «Принцессу Сисси» одним из самых масштабных мультипликационных сериалов, произведенных в Европе. Одновременно с показом сериала в Европе проводилась его масштабная рекламная кампания. Немецкая строительная компания «ExNorm» построила два модельных дома по мотивам сериала — «Princess» и «Imperial». Авиакомпания «Austrian Airlines» разместила изображение принцессы Сисси на своих самолётах.

Восприятие 
Сериал пользовался большой популярностью во многих европейских странах. Его показ пришелся на 1998 год — столетнюю годовщину смерти Елизаветы Баварской. Сьюзан Ладика из журнала «Europe» отметила похожесть «Принцессы Сисси» на мультфильмы Диснея. Людвиг Меркле в своей книге «Sissi: The tragic empress — The story of Elizabeth of Austria» написал, что под давлением специалистов по маркетингу в мультсериал были внесены «корректировки истории»: так замок Поссенхофен оказался у подножья гор, «где цветут эдельвейсы и гнездятся орлы», Франц Иосиф стал «прекрасным принцем Францем», а сама Сисси стала блондинкой.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Мультсериалы Франции
Мультсериалы Канады
Мультсериалы 1997 года
Fox Kids
Программы телеканала Fox
Исторические мультсериалы
Фильмы о Елизавете Баварской
Телесериалы Disney-ABC Domestic Television